Ива́н Алекса́ндрович Гле́бов  (15 марта 1921 год — 28 ноября 2002 год) — советский деятель органов внутренних дел, генерал-лейтенант милиции.

Биография 
Родился 15 марта 1921 года в с. Сунгелеево, Чистопольского района, Татарской АССР. Русский. Отец Глебов Александр Иванович, 1891 года рождения, агроном. Мать Глебова Анфиса Сергеевна, 1865 года рождения, учительница. Среднюю школу окончил в 1938 году в г. Горьком и в том же году поступил в Горьковский педагогический институт имени М. Горького, который окончил после службы в армии (1939—1940 гг.) в 1944 году. В 1942 году вступил в члены ВКП(б). После учёбы в институте работал в комсомоле, затем на партийной работе в Ульяновске и в Сталинграде. В 1949 году окончил ВПШ при ЦК КПСС (экономический факультет). В 1954 году был избран секретарём горкома КПСС, а в 1959 году 1 секретарём Красноармейского райкома КПСС г. Сталинграда. В 1959 году был направлен на работу в правоохранительные органы и назначен начальником областного управления внутренних дел Исполнительного комитета Сталинградского (Волгоградского) областного Совета, где проработал до 1969 года. С 1969 по 1973 годы начальник главного управления материально-технического и военного снабжения МВД СССР. С 1973 по 1975 годы начальник главного управления административной милиции МВД СССР. С 1975 по 1983 годы — заместитель начальника НЦ Академии МВД ССР, помощник начальника академии.

Семья 
Жена — Валентина Васильевна, врач-гинеколог, дочери: Лариса 1943 г.р, врач-дерматолог, Татьяна 1946 г.р., врач-офтальмолог.

Звания 
 Комиссар милиции 3-го ранга;
 Комиссар милиции 2-го ранга.
 генерал-лейтенант милиции с 1973 года

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды

Медали

Литература 
 Полубинский В. И., Глебов И. А., Головкин Г. М., Юдин В. Н., Кононенко М., Скворцов В., Иванилов В. П., Гольдман В. С., Лысенко Н, Сердюков В., Гринин Е. И., Швецков Ю. И., Красильников А. И., Мельников В. С., Евтушенко А. Г., Рувинский И., Скворцов В., Нуриджанов Э. С., Кошенков В. В., Гуляев В. Подвиг продолжается. Нижне-Волжское книжное издательство, 1967.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Персоналии:Спецслужбы СССР
Выпускники Мининского университета
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Генерал-лейтенанты милиции (СССР)
Персоналии:Волгоград